Города Венгрии:

Самый крупным городом является столица — Будапешт, самым маленьким городом — Пальхаза с 1114 жителями (2001).

Крупнейшие города 

Список городов страны с населением, превышавшим 45 000 человек по данным на 1 января 2019 года:

Алфавитный список городов Венгрии 
Всего в Венгрии — 3155 поселений, из них 346 городов (város) и 2809 деревень (község) по данным на 1 Января 2016 года. По данным на 2008 год, было 298 городов. Полный список городов:

 Аба (Aba)
 Абадсалок (Abádszalók)
 Абауйсанто (Abaújszántó)
 Абонь (Abony)
 Адонь (Adony)
 Айка (Ajka)
 Айяк (Ajak)
 Альбертирша (Albertirsa)
 Альшожольца (Alsózsolca)
 Асод (Aszód)
 Ач (Ács)
 Бабольна (Bábolna)
 Бадачоньтомай (Badacsonytomaj)
 Байя (Baja)
 Бакталорантхаза (Baktalórántháza)
 Балатональмади (Balatonalmádi)
 Балатонбоглар (Balatonboglár)
 Балатонкенеше (Balatonkenese)
 Балатонлелле (Balatonlelle)
 Балатонфёльдвар (Balatonföldvár)
 Балатонфюзфё (Balatonfűzfő)
 Балатонфюред (Balatonfüred)
 Балашшадьярмат (Balassagyarmat)
 Балкань (Balkány)
 Балмазуйварош (Balmazújváros)
 Барч (Barcs)
 Батасек (Bátaszék)
 Батоньтеренье (Bátonyterenye)
 Баттонья (Battonya)
 Бачальмаш (Bácsalmás)
 Бекеш (Békés)
 Бекешчаба (Békéscsaba)
 Белапатфальва (Bélapátfalva)
 Белед (Beled)
 Береттьоуйфалу (Berettyóújfalu)
 Берхида (Berhida)
 Бешеньсёг (Besenyszög)
 Биаторбадь (Biatorbágy)
 Бихаркерестеш (Biharkeresztes)
 Бичке (Bicske)
 Бодайк (Bodajk)
 Бой (Bóly)
 Боньхад (Bonyhád)
 Боршоднадашд (Borsodnádasd)
 Будаёрш (Budaörs)
 Будакалас (Budakalász)
 Будакеси (Budakeszi)
 Будапешт (Budapest)
 Бюк (Bük)
 Вайя (Vaja)
 Вамошперч (Vámospércs)
 Варпалота (Várpalota)
 Вац (Vác)
 Вашарошнамень (Vásárosnamény)
 Вашвар (Vasvár)
 Веленце (Velence)
 Веп (Vép)
 Верешедьхаз (Veresegyház)
 Верпелет (Verpelét)
 Веспрем (Veszprém)
 Вестё (Vésztő)
 Вечеш (Vecsés)
 Виллань (Villány)
 Вишеград (Visegrád)
 Гардонь (Gárdony)
 Гёд (Göd)
 Гёдёллё (Gödöllő)
 Гёнц (Gönc)
 Дабаш (Dabas)
 Дебрецен (Debrecen)
 Деваванья (Dévaványa)
 Девечер (Devecser)
 Демечер (Demecser)
 Деречке (Derecske)
 Диошд (Diósd)
 Домбовар (Dombóvár)
 Домбрад (Dombrád)
 Дорог (Dorog)
 Дунаваршань (Dunavarsány)
 Дунавече (Dunavecse)
 Дунакеси (Dunakeszi)
 Дунауйварош (Dunaújváros)
 Дунафёльдвар (Dunaföldvár)
 Дунахарасти (Dunaharaszti)
 Дьёмрё (Gyömrő)
 Дьёндьёш (Gyöngyös)
 Дьёндьёшпата (Gyöngyöspata)
 Дьёнк (Gyönk)
 Дьёр (Győr)
 Дьомаэндрёд (Gyomaendrőd)
 Дьюла (Gyula)
 Дьяль (Gyál)
 Жамбек (Zsámbék)
 Залакарош (Zalakaros)
 Залалёвё (Zalalövő)
 Заласентгрот (Zalaszentgrót)
 Залаэгерсег (Zalaegerszeg)
 Замарди (Zamárdi)
 Захонь (Záhony)
 Зирц (Zirc)
 Ибрань (Ibrány)
 Игал (Igal)
 Ижак (Izsák)
 Иллё (Üllő)
 Ишасег (Isaszeg)
 Каба (Kaba)
 Кадаркут (Kadarkút)
 Казинцбарцика (Kazincbarcika)
 Калоча (Kalocsa)
 Капошвар (Kaposvár)
 Капувар (Kapuvár)
 Каркаг (Karcag)
 Кемече (Kemecse)
 Кендереш (Kenderes)
 Керекедьхаза (Kerekegyháza)
 Керепеш (Kerepes)
 Кёрёшладань (Körösladány)
 Кёрменд (Körmend)
 Кёсег (Kőszeg)
 Кестхей (Keszthely)
 Кецель (Kecel)
 Кечкемет (Kecskemét)
 Кишбер (Kisbér)
 Кишварда (Kisvárda)
 Кишкёре (Kisköre)
 Кишкёрёш (Kiskőrös)
 Кишкунмайша (Kiskunmajsa)
 Кишкунфеледьхаза (Kiskunfélegyháza)
 Кишкунхалаш (Kiskunhalas)
 Киштелек (Kistelek)
 Киштарча (Kistarcsa)
 Кишуйсаллаш (Kisújszállás)
 Козармишлень (Kozármisleny)
 Комади (Komádi)
 Комаром (Komárom)
 Комло (Komló)
 Кондорош (Kondoros)
 Кунсентмартон (Kunszentmárton)
 Кунсентмиклош (Kunszentmiklós)
 Кунхедьеш (Kunhegyes)
 Лабатлан (Lábatlan)
 Лайошмиже (Lajosmizse)
 Лебень (Lébény)
 Лендьелтоти (Lengyeltóti)
 Ленти (Lenti)
 Лёринци (Lőrinci)
 Летавертеш (Létavértes)
 Летенье (Letenye)
 Маглод (Maglód)
 Магоч (Mágocs)
 Мако (Makó)
 Мандок (Mándok)
 Мариапоч (Máriapócs)
 Мартонвашар (Martonvásár)
 Мартфю (Martfű)
 Марцали (Marcali)
 Матесалька (Mátészalka)
 Меддьешедьхаза (Medgyesegyháza)
 Мезёберень (Mezőberény)
 Мезёкёвешд (Mezőkövesd)
 Мезёкерестеш (Mezőkeresztes)
 Мезёковачхаза (Mezőkovácsháza)
 Мезётур (Mezőtúr)
 Мезёхедьеш (Mezőhegyes)
 Мезёчат (Mezőcsát)
 Мейкут (Mélykút)
 Миндсент (Mindszent)
 Мишкольц (Miskolc)
 Монор (Monor)
 Мор (Mór)
 Морахалом (Mórahalom)
 Мохач (Mohács)
 Мошонмадьяровар (Mosonmagyaróvár)
 Надудвар (Nádudvar)
 Надьатад (Nagyatád)
 Надьбайом (Nagybajom)
 Надькалло (Nagykálló)
 Надьканижа (Nagykanizsa)
 Надьката (Nagykáta)
 Надькёрёш (Nagykőrös)
 Надьманьок (Nagymányok)
 Надьмарош (Nagymaros)
 Надьхалас (Nagyhalász)
 Надьэчед (Nagyecsed)
 Ньекладхаза (Nyékládháza)
 Ньергешуйфалу (Nyergesújfalu)
 Ньирадонь (Nyíradony)
 Ньирбатор (Nyírbátor)
 Ньиредьхаза (Nyíregyháza)
 Ньирлугош (Nyírlugos)
 Ньирмада (Nyírmada)
 Ньиртелек (Nyírtelek)
 Озд (Ózd)
 Онда (Onga)
 Орослань (Oroszlány)
 Орошхаза (Orosháza)
 Оча (Ócsa)
 Пакш (Paks)
 Пальхаза (Pálháza)
 Паннонхальма (Pannonhalma)
 Папа (Pápa)
 Пасто (Pásztó)
 Пача (Pacsa)
 Петервашара (Pétervására)
 Пецель (Pécel)
 Печ (Pécs)
 Печварад (Pécsvárad)
 Пилиш (Pilis)
 Пилишвёрёшвар (Pilisvörösvár)
 Пилишчаба (Piliscsaba)
 Полгарди (Polgárdi)
 Польгар (Polgár)
 Помаз (Pomáz)
 Пустасабольч (Pusztaszabolcs)
 Путнок (Putnok)
 Пюшпёкладань (Püspökladány)
 Ракамаз (Rakamaz)
 Ракоцифальва (Rákóczifalva)
 Рацальмаш (Rácalmás)
 Рацкеве (Ráckeve)
 Ретшаг (Rétság)
 Репцелак (Répcelak)
 Рудабаня (Rudabánya)
 Сабадсаллаш (Szabadszállás)
 Сазхаломбатта (Százhalombatta)
 Сарваш (Szarvas)
 Сегед (Szeged)
 Сегхалом (Szeghalom)
 Секешфехервар (Székesfehérvár)
 Сексард (Szekszárd)
 Сендрё (Szendrő)
 Сентготхард (Szentgotthárd)
 Сентендре (Szentendre)
 Сентеш (Szentes)
 Сентлёринц (Szentlőrinc)
 Серенч (Szerencs)
 Сечень (Szécsény)
 Сигетвар (Szigetvár)
 Сигетсентмиклош (Szigetszentmiklós)
 Сигетхалом (Szigethalom)
 Сиксо (Szikszó)
 Соб (Szob)
 Сольнок (Szolnok)
 Сомбатхей (Szombathely)
 Таб (Tab)
 Тамаши (Tamási)
 Тапиоселе (Tápiószele)
 Тапольца (Tapolca)
 Тат (Tát)
 Тата (Tata)
 Татабанья (Tatabánya)
 Теглаш (Téglás)
 Тёкёль (Tököl)
 Тёрёкбалинт (Törökbálint)
 Тёрёксентмиклош (Törökszentmiklós)
 Тет (Tét)
 Тисавашвари (Tiszavasvári)
 Тисакечке (Tiszakécske)
 Тисалёк (Tiszalök)
 Тисауйварош (Tiszaújváros)
 Тисафёльдвар (Tiszaföldvár)
 Тисафюред (Tiszafüred)
 Тисачеге (Tiszacsege)
 Токай (Tokaj)
 Тольна (Tolna)
 Томпа (Tompa)
 Тоткомлош (Tótkomlós)
 Тура (Tura)
 Туркеве (Túrkeve)
 Уйкидьош (Újkígyós)
 Уйсас (Újszász)
 Уйфехерто (Újfehértó)
 Уйхартьан (Újhartyán)
 Федьвернек (Fegyvernek)
 Фельшожольца (Felsőzsolca)
 Фертёд (Fertőd)
 Фертёсентмиклош (Fertőszentmiklós)
 Фехердьярмат (Fehérgyarmat)
 Фоньод (Fonyód)
 Фот (Fót)
 Фюзешабонь (Füzesabony)
 Фюзешдьярмат (Füzesgyarmat)
 Хайдубёсёрмень (Hajdúböszörmény)
 Хайдудорог (Hajdúdorog)
 Хайдунанаш (Hajdúnánás)
 Хайдусобосло (Hajdúszoboszló)
 Хайдухадхаз (Hajdúhadház)
 Хайдушамшон (Hajdúsámson)
 Хайош (Hajós)
 Халастелек (Halásztelek)
 Харкань (Harkány)
 Хатван (Hatvan)
 Хевеш (Heves)
 Хевиз (Hévíz)
 Херенд (Herend)
 Ходмезёвашархей (Hódmezővásárhely)
 Цеглед (Cegléd)
 Цельдёмёльк (Celldömölk)
 Циганд (Cigánd)
 Чаквар (Csákvár)
 Чанадпалота (Csanádpalota)
 Ченгер (Csenger)
 Чепрег (Csepreg)
 Чонград (Csongrád)
 Чорваш (Csorvás)
 Чорна (Csorna)
 Чурго (Csurgó)
 Шайобабонь (Sajóbábony)
 Шайосентпетер (Sajószentpéter)
 Шальготарьян (Salgótarján)
 Шандорфальва (Sándorfalva)
 Шарбогард (Sárbogárd)
 Шарвар (Sárvár)
 Шаркад (Sarkad)
 Шарошпатак (Sárospatak)
 Шаторальяуйхей (Sátoraljaújhely)
 Шашд (Sásd)
 Шейе (Sellye)
 Шиклош (Siklós)
 Шимоноторнья (Simontornya)
 Шиофок (Siófok)
 Шольт (Solt)
 Шольтвадкерт (Soltvadkert)
 Шопрон (Sopron)
 Шюйшап (Sülysáp)
 Шюмег (Sümeg)
 Эгер (Eger)
 Эделень (Edelény)
 Элек (Elek)
 Эмёд (Emőd)
 Энч (Encs)
 Эньинг (Enying)
 Эрботтьян (Őrbottyán)
 Эрд (Érd)
 Эрисентпетер (Őriszentpéter)
 Эркень (Örkény)
 Эрчи (Ercsi)
 Эстергом (Esztergom)
 Яношхаза (Jánosháza)
 Яношхальма (Jánoshalma)
 Яношшоморя (Jánossomorja)
 Ясапати (Jászapáti)
 Ясароксаллаш (Jászárokszállás)
 Ясберень (Jászberény)
 Яскишер (Jászkisér)
 Ясфеньсару (Jászfényszaru)

Примечания 

 
Венгрия
Списки:Венгрия